Водолюб — многозначный термин:

  — семейство жуков.
  — род растений.